Блиох — фамилия.

Известные носители 
 Блиох, Иван Станиславович (1836—1901) — российский экономист, банкир и предприниматель.
 Блиох, Игорь Ильич (род. 1934) — художник, книжный иллюстратор.
 Блиох, Яков Моисеевич (1895—1957) — советский организатор кинопроизводства, кинорежиссёр.